Pricilla est le nom d'un cultivar de pommes obtenu aux États-Unis.

Parfois référencée Co-op4.

Parenté 
Croisement Starking x PRI 610-2 effectué par des universités américaines (PRI: Purdue, Rutgers et d'Illinois) pour sélectionner des pommes résistantes à la tavelure.

Références 
  Liste des pommes PRI obtenues

Cultivar de pommier